Als Kreuztor werden bezeichnet:

 Kreuztor (Brixen)
 Kreuztor (Ingolstadt), Wahrzeichen der Stadt Ingolstadt
 Kreuztor (Münster)